Юмористические журналы — специализированный стиль публицистики, основанный на юмористических приемах, таких как сатира и пародия, также возможно использование таких методов, как мультипликация, карикатура, сюрреализм, абсурд, юмористические сочинения и так далее. Юмористические журналы впервые стали популярными в XIX веке после таких изданий как Le Charivari (1832—1937) во Франции, Punch (1841—2002) в Великобритании и Vanity Fair (1859—1863) в Соединенных Штатах Америки.

Современные юмористические журналы

Журналы, издание которых прекращено 

Списки журналов по темам